И́стринский райо́н — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район), существовавшие до марта-июля 2017 года на северо-западе Московской области России.

10 марта 2017 года законом № 21/2017-ОЗ муниципальное образование Истринский муниципальный район было преобразовано в муниципальное образование городской округ Истра с упразднением всех ранее входивших в него поселений.

8 июля 2017 года административно-территориальная единица Истринский район преобразована в город областного подчинения Истра с административной территорией.

Административный центр — город Истра.

Глава городского округа Истра — Витушева Татьяна Семёновна.

География 
Площадь территории района составляет 126 897 га. Городской округ граничит с городскими округами Красногорск, Одинцовский, Рузский, Восход, Волоколамский, Клин, Солнечногорск, Химки.

Основная река — Истра.

История 
12 июля 1929 года был образован Воскресенский район с центром в городе Воскресенске в составе Московского округа Московской области. В него вошли город Воскресенск, рабочий посёлок Дедовский и следующие сельсоветы упразднённого Воскресенского уезда Московской губернии:
 из Еремеевской волости: Горковский, Духанинский, Еремеевский, Ивановоалексинский, Кашинский, Козино-Нефедьевский, Куртасовский, Лыткинский, Макрушинский, Максимовский, Манихинский, Надовражинский, Никольский, Павло-Лужецкий, Санниковский.
 из Лучинской волости: Бужаровский, Букарёвский, Вельяминовский, Дубровский, Ефимоновский, Зенькинский, Иваново-Октябрьский, Искровский, Костровский, Лукинский, Лучинский, Никулинский, Петровский, Сычевский, Телепневский, Филатовский.
 из Никольской волости: Львовский, Мансуровский, Пироговский.
 из Павловской волости: Аносинский, Бузлановский, Воронковский, Глуховский, Дмитровский, Захарковский, Ильинский, Исаковский, Красновидовский, Крюковский, Ленинский, Лешковский, Нахабинский, Николо-Урюпинский, Новоникольский, Павло-Слободский, Петровский, Покровский, Рождественский, Славковский, Талицкий, Юрьевский.
 из Пятницкой волости: Алехновский, Лечищевский, Синевский.

20 мая 1930 года Лыткинский с/с был передан в Сходненский район. Вскоре были упразднены Исаковский и Сычёвский с/с.

30 июля 1930 года Московский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён, Воскресенский район отошёл в прямое подчинение Московской области. Но в связи с тем, что на территории Московской области оказалось два Воскресенских района, 27 декабря 1930 года районный центр — город Воскресенск был переименован в Истру (по названию реки), а район — в Истринский район (Пост. ВЦИК) (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. Отдел 1. № 2 от 10 января 1931 г. — ст. 23). 15 декабря Глуховский с/с был передан в Кунцевский район.

27 сентября 1932 года Бузлановский, Воронковский, Захарковский, Ильинский, Николо-Урюпинский, Новоникольский и Петровский с/с были переданы в Красногорский район. Одновременно из Солнечногорского района в Истринский были переданы Верхуртовский, Карцевский и Якунинский с/с.

21 июня 1935 года Верхуртовский с/с был передан в Ново-Петровский район.

13 декабря 1938 года в Истринском районе был образован р.п. Нахабино. Нахабинский с/с был упразднён.

17 июля 1939 года были упразднены Аносинский, Горковский, Дубровский, Еремеевский, Ефимоновский, Искровский, Карцевский, Кашинский, Красновидовский, Крюковский, Куртасовский, Лечищевский, Лешковский, Львовский, Максимовский, Манихинский, Надовражинский, Петровский, Пироговский, Санниковский, Славковский, Талицкий, Телепневский, Филатовский, Юрьевский и Якунинский с/с. Дмитровский с/с был переименован в Тимошкинский, Никольский — в Ермолинский, Лукинский — в Давыдовский, Букаревский — в Брыковский.

21 августа 1940 года р. п. Дедовский был преобразован в город Дедовск.

14 июня 1954 года Брыковский и Зенькинский с/с были объединены в Букаревский с/с, Иваново-Октябрьский и Павло-Лужецкий — в Ивановский, Покровский и Тимошкинский — в Обушковский. Упразднены Алехновский, Ивановоалексеевский, Козино-Нефедьевский, Макрушинский, Никулинский, Покровский, Рождественский, Синевский и Тимошкинский с/с. 5 августа был образован р. п. Снегири (в 1956 году преобразован в дачный посёлок).

26 декабря 1956 года был упразднён Мансуровский с/с.

7 декабря 1957 года Истринский район был упразднён, а его территория вошла в состав Красногорского района.

18 августа 1960 года Красногорский район переименован в Истринский, центром района утвержден город Истра, при этом город Истра отнесен к категории городов областного подчинения (Указ Президиума Верховного совета РСФСР) (Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1960. — № 30 (101) от 25 августа. — С. 425), Истринский район восстановлен из части Красногорского района в следующем составе: город Дедовск, д. п. Снегири, сельсоветы Бужаровский, Букаревский, Давыдовский, Духанинский, Ермолинский, Ивановский, Костровский, Ленинский, Лучинский, Обушковский и Павлово-Слободский. 16 сентября из Рузского района в Истринский были переданы Деньковский, Петровский, Онуфриевский, Савельевский и Ядроминский с/с.

31 июля 1962 года Давыдовский с/с был упразднён.

1 февраля 1963 года Истринский район был упразднён. При этом город Дедовск и д. п. Снегири были переданы в административное подчинение Истре, с/с Обушковский и Павлово-Посадский — в Звенигородский укрупнённый сельский район, а Бужаровский, Букаревский, Деньковский, Духанинский, Ермолинский, Ивановский, Костровский, Ленинский, Лучинский, Онуфриевский, Петровский, Савелевский и Ядроминский — в Солнечногорский укрупнённый сельский район.

13 января 1965 года Истринский район был восстановлен. В его состав вошли город Дедовск, д.п. Снегири, сельсоветы Бужаровский, Букарёвский, Деньковский, Духанинский, Ермолинский, Ивановский, Костровский, Ленинский, Лучинский, Обушковский, Онуфриевский, Новопетровский, Павлово-Слободский и Ядроминский.

3 февраля 1994 года сельсоветы был преобразованы в сельские округа.

1 февраля 2001 года город Истра утратил статус города областного подчинения (Закон Московской области от 17 января 2001 года № 12/2001-ОЗ, «Подмосковные известия», № 20, 01.02.2001).

22 апреля 2004 года был упразднён Деньковский с/о, а 22 июня — Духанинский с/о.

1 января 2006 года в соответствии с реформой местного самоуправления район получил статус муниципального района и был разделен на 3 городских и 11 сельских поселений.

11 марта 2017 года в границах упразднённого муниципального образования Истринский муниципальный район было образовано новое муниципальное образование городской округ Истра.

26 апреля 2017 года дачный поселок Снегири отнесен в административное подчинение городу Истра (Постановление Губернатора Московской области от 26 апреля 2017 года № 199-ПГ, Официальный Интернет-портал Правительства Московской области https://mosreg.ru, 26.04.2017).

14 июня 2017 года упразднены сельские поселения Бужаровское, Букаревское, Ермолинское, Ивановское, Костровское, Лучинское, Новопетровское, Обушковское, Онуфриевское, Павло-Слободское и Ядроминское (Постановление Губернатора Московской области от 14 июня 2017 года № 274-ПГ, Официальный Интернет-портал Правительства Московской области https://mosreg.ru, 14.06.2017).

23 июня 2017 года город Дедовск отнесен в административное подчинение городу Истра (Постановление Губернатора Московской области от 23 июня 2017 года № 295-ПГ, Официальный Интернет-портал Правительства Московской области https://mosreg.ru, 23.06.2017).

8 июля 2017 года административно-территориальная единица Истринский район преобразована в город областного подчинения Истра с административной территорией.

Муниципально-территориальное устройство 
В 2006—2017 годах Истринский муниципальный район включал 3 городских и 11 сельских поселений

Население

Населённые пункты 

В городском округе (бывшем Истринском районе) 240 населённых пунктов.

Общая карта 
Легенда карты:

Экономика 

В районе насчитывается 20 крупных промышленных, 16 сельскохозяйственных, девять строительных предприятий и около 1000 предприятий малого бизнеса.

На востоке района, вблизи села Павловская Слобода расположен завод «Изолятор». Развивается, также, крупная промышленная площадка, на которой построены или находятся в процессе строительства ряд промышленных предприятий, принадлежащих иностранным (кондитерская фабрика Perfetti Van Melle, сыроварня President, машиностроительные заводы Danfoss и Grundfos, Производство гофрокартона и гофроупаковки Истринский филиал ОАО «Архбум») и российским инвесторам.

Транспорт 
Через район проходят железная дорога (Рижское направление), окружная железная дорога, а также Волоколамское шоссе, автомагистраль  (Москва—Рига), «Малое московское кольцо»  и «Большое московское кольцо» .

Достопримечательности 
 Новоиерусалимский монастырь,
 Историко-художественный музей,
 Музей боевой славы,
 Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей,
 Музейный комплекс «Новый Иерусалим»
 Археологический памятник фатьяновской культуры «Павловская слобода» вблизи деревни Борзые.

См. также 
 Административно-территориальное деление Московской области

Примечания

Ссылки 

 
 
 Памятники архитектуры Истринского района Московской области
 Храмы Истринского района Московской области

Истринский район
 
Муниципальные районы, упразднённые в 2017 году